L, a décima segunda letra do alfabeto latino
cinquenta, em numeração romana
L (Death Note), personagem fictício de Death Note
l, símbolo de litro.
L, sigla de LIVRE (partido político)

Desambiguações de letras